Ferry Akebono bezeichnet:

 Ferry Akebono (Schiff, 1989), 1989 in Dienst gestellte Fähre der japanischen Reederei A-Ferry Line
 Ferry Akebono (Schiff, 2008), 2008 in Dienst gestellte Fähre der japanischen Reederei A-Ferry Line